Ottava – intervallo musicale
Ottava – in elettronica unità logaritmica per i rapporti tra frequenze
Ottava rima – una forma poetica
Ottava – frazione del comune italiano di Sassari
Ottava – tempo che prolunga una festa importante nella Chiesa cattolica
Ottava – registro d'organo
Ottava – nel gergo di Borsa, la settimana di contrattazione

Altri progetti

Pagine correlate 

 Otava